Constanța (stad), stad in Roemenië.
 District Constanța, district in Roemenië.